Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Gemischten Doppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1954.

Setzliste

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 29. Juli bis 9. August 1954, verfügbar im Online-Archiv von https://www.abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, VIII. Jahrgang, Heft 15 (1. August-Ausgabe 1954)

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1954